Mios Pondi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Pandi, ö, Papua, 
 Pulau Bepondi, ö, Papua, 

Robotskapade Indonesienförgreningar